Чивитанова () может означать:

 Чивитанова-Марке  — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Мачерата; 
 Чивитанова-дель-Саннио — коммуна в Италии, располагается в регионе Молизе, в провинции Изерния.